200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Rosjanin Anton Czupkow, ustanawiając nowy rekord globu (2:06,12). Srebrny medal zdobył Australijczyk Matthew Wilson, który w półfinale wyrównał stary rekord świata. W finale uzyskał jednak czas 2:06,68. Brązowy medal wywalczył Japończyk Ippei Watanabe (2:06,73). W historii tej konkurencji był to pierwszy finał, w którym wszyscy medaliści popłynęli poniżej 2 minut i 7 sekund.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 11:08 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 20:44 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 26 lipca o 21:26.

Przypisy 

M